Kamea ist der Name

 eines magischen Quadrats, siehe Planetenquadrat
 eines osttimoresischen Sucos und Ortsteils Dilis im Verwaltungsamt Cristo Rei, siehe Camea
 eine Insel Fidschis, siehe Kamea (Insel)
 eine Lagune in Papua-Neuguinea, siehe Kamea Lagoon
 ein Volk in Papua-Neuguinea, siehe Kamea (Volk)

Siehe auch:
 Camea (Begriffsklärung)